The Art of War kan syfta på:

 The Art of War – den engelska titeln på Sun Zis Krigskonsten
 The Art of War (Bone Thugs-N-Harmony-album) – ett album av Bone Thugs-N-Harmony
 The Art of War (Sabaton-album) – ett album av Sabaton
 The Art of War (film) – en film från 2000 med Wesley Snipes i huvudrollen

Se även
 Om kriget - en bok av Carl Von Clausewitz